Анто́н И́горевич Ба́биков () — российский биатлонист, чемпион мира 2017 года в мужской эстафете, четырёхкратный чемпион Европы и четырёхкратный призёр чемпионатов Европы. Заслуженный мастер спорта (2017).

Карьера в биатлоне 
 В биатлоне с 2002 года
 Тренер — Никитин В. А.
 Первый тренер — Мишингин В. И.

Российские соревнования 
Чемпион России по летнему биатлону 2013 в спринт-кроссе.

Серебряный призёр чемпионата России в летнем биатлоне 2013 в составе сборной Башкортостана.

Чемпион России по летнему биатлону 2014 в индивидуальной гонке и спринт-кроссе.

Победитель индивидуальной гонки «Ижевская винтовка» 2014.

Международные соревнования 
В составе юниорской сборной по биатлону выступал на чемпионате Европы по летнему биатлону 2010 в Осрблье. Бронзовый призёр в гонке преследования и золотой медалист в составе сборной России в смешанной эстафете.

В январе 2014 года занял 10 место на шестом этапе Кубка IBU 2013/2014 в гонке преследования 12,5 км.

На открытом чемпионате Европы по биатлону 2014 в Нове-Место завоевал бронзу в гонке преследования.

На открытом Чемпионате Европы по биатлону 2015 в эстонском Отепя стал бронзовым призёром в гонке преследования на 12,5 км, а также в составе сборной России вместе с Алексеем Волковым, Александром Печёнкиным и Алексеем Слеповым стал чемпионом в эстафетной гонке 4х7,5 км. По итогам этого чемпионата Бабикову было присвоено звание Мастера спорта России международного класса.

В 2016 году на открытом чемпионате Европы по биатлону 2016 в Тюмени завоевал золото в одиночной смешанной эстафете в паре с Викторией Сливко.

Там же стал бронзовым призёром спринтерской гонки и чемпионом в гонке преследования.

На Чемпионате мира 2017 в Хохфильцене в составе сборной России вместе с Алексеем Волковым, Максимом Цветковым и Антоном Шипулиным стал Чемпионом мира в эстафетной гонке 4х7,5 км.

 Кубок мира
Дебютировал в спринтерской гонке в Рупольдинге 17 января 2015 года.

На этапе в Эстерсунде в сезоне 2015/2016 принял участие в индивидуальной гонке. Финишировал с 18 результатом.

23 января 2016 года в Антерсельве, стартовав 31-м в преследовании, установил личный рекорд — 7 место.

4 декабря 2016 года в Эстерсунде, стартовав седьмым в гонке преследования, добыл первую победу в карьере на этапе кубка мира, опередив явного фаворита Мартена Фуркада, который финишировал 3-м. Вторым в этой гонке был соотечественник Антона, Максим Цветков.

На чемпионате России 2017 года стал бронзовым призёром в преследовании.

На чемпионате России 2018 стал победителем в гонке преследовании.

16 декабря 2018 Союз биатлонистов России (СБР) минимум до конца года отстранил Антона Бабикова от выступлений за основную сборную России (биатлонист отказался приезжать на эстафету Кубка мира в австрийском Хохфильцене; сам Бабиков этот факт отрицает). Тем не менее, позже Бабиков принял участие в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, где занял 80 место.

20 января 2022 года, Антон Бабиков выиграл 2-ю индивидуальную гонку в карьере на этапе Кубка Мира в Антхольце.

Сводная статистика в Кубке мира

Статистика выступлений на Кубке мира

Кубок IBU

Экипировка 
 Винтовка —  Ижмаш
 Лыжи — Fischer
 Лыжные палки — Start
 Перчатки — Adidas
 Ботинки — Fischer

Примечания

Ссылки 
 

Биатлонисты России
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Европы по биатлону
Спортсмены Уфы